Velika nagrada Španjolske (službeno: Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2017) utrka je bolida Formule 1. Održana je 14. svibnja 2017. godine u Barceloni, u Španjolskoj. Bila je to peta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu, bio je najbrži na prva dva treninga u Španjolskoj, dok je na trećem treningu u subotu uoči kvalifikacija, najbrže vrijeme postavio Finac Kimi Räikkönen u Ferrariju.

Hamilton je bio najbrži i na kvalifikacijama, ispred Sebastiana Vettela i Valtterija Bottasa. Britancu je to bio 64. pole position u karijeri. 

Na startu utrke Vettel je pretekao Hamiltona, a u prvom zavoju došlo je do kontakta između Bottasa i Raikkkonena. Ferrarijev vozač je udario u Red Bull Maxa Verstappena, te je obojici puknuo ovjes, dok je Bottas prošao bez oštećenja na bolidu, ali je odustao u 38. krugu zbog problema s motorom. U 44. krugu Hamilton, koji je bio na drugačijoj strategiji od Vettela, je pretekao Nijemca i zadržao vodstvo do kraja utrke. Daniel Ricciardo je jedini završio utrku u istom krugu kao i Hamilton i Vettel. Vozači Force Indije, Sergio Pérez i Esteban Ocon, ostvarili su sjajno četvrto i peto mjesto, a prve bodove u sezoni osvojio je Pascal Wehrlein i momčad Sauber.

Rezultati kvalifikacija

 Stoffel Vandoorne je dobio 10 mjesta kazne zbog promjene elemenata pogonske jedinice.

Rezultati utrke
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
!Poz.
!Br.
!Vozač
!Konstruktor
!Krugovi
!Vrijeme / Razlog odustajanja
!Grid
!Bodovi
|-
!1.
|style="color:#FFFFFF; background:#2AB4A5; text-align:center;" align=center | 44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|66
|1:35:56.497
|1.
|align="center"|25
|-
!2.
|style="color:#FFFFFF; background:#ff0000; text-align:center;" align=center | 5
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|66
| +3.490
|2.
|align="center"|18|-
!3.
|style="color:#FFFFFF; background:#00007D; text-align:center;" align=center | 3|Daniel Ricciardo|Red Bull Racing-TAG Heuer|66
| +1:15.820
|6.
|align="center"|15|-
!4.
|style="color:#FFFFFF; background:#FF80C7; text-align:center;" align=center | 11 
|Sergio Pérez|Force India-Mercedes|65
| +1 krug
|8.
|align="center"| 12|-
!5.
|style="color:#FFFFFF; background:#FF80C7; text-align:center;" align=center | 31 
|Esteban Ocon|Force India-Mercedes|65
| +1 krug
|10.
|align="center"|10|-
!6.
|style="color:#000000; background:#FFB800; text-align:center;" align=center | 27 
|Nico Hülkenberg|Renault|65
| +1 krug
|13.
|align="center"|8|-
!7.
|style="color:#ff0000; background:#0005C1; text-align:center;" align=center | 55 
|Carlos Sainz Jr.|Toro Rosso-Renault|65
| +1 krug
|12.
|align="center"|6|-
!8. 
|style="color:#FFFFFF; background:#0063FF; text-align:center;" align=center | 94|Pascal Wehrlein|Sauber-Ferrari|65
| +1 krug 
|15.
|align="center"|4|-
!9.
|style="color:#ff0000; background:#0005C1; text-align:center;" align=center | 26 
|Daniil Kvyat|Toro Rosso-Renault|65
| +1 krug
|19.
|align="center"|2|-
!10.
|style="color:#ff0000; background:#808080; text-align:center;" align="center" | 8|Romain Grosjean|Haas-Ferrari|65
| +1 krug
|14.
|align="center"|1|-
!11.
|style="color:#FFFFFF; background:#0063FF; text-align:center;" align=center | 9|Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|64
| +2 kruga
|16.
|
|-
!12.
|style="color:#000000; background:#FF5F0F; text-align:center;" align=center | 14|Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|64
| +2 kruga
|7.
|
|-
!13.
|style="color:#0C0E8A; background:#FFFFFF; text-align:center;" align=center | 19|Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|64
| +2 kruga
|9.
|
|-
!14.
|style="color:#ff0000; background:#808080; text-align:center;" align="center" | 20|Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|64
| +2 kruga
|11.
|
|-
!15.
|style="color:#000000; background:#FFB800; text-align:center;" align=center | 30 
|Jolyon Palmer
|Renault
|64
| +2 kruga
|17.
|
|-
!16.
|style="color:#0C0E8A; background:#FFFFFF; text-align:center;" align=center | 18|Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|64
| +2 kruga
|18.
|
|-
!-
|style="color:#FFFFFF; background:#2AB4A5; text-align:center;" align=center | 77|Valtteri Bottas
|Mercedes
|38
|Motor
|3.
|
|-
!-
|style="color:#000000; background:#FF5F0F; text-align:center;" align=center | 2|Stoffel Vandoorne
|McLaren-Honda
|32
|Sudar / Ovjes
|20.
|
|-
!-
|style="color:#FFFFFF; background:#00007D; text-align:center;" align=center | 33|Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1
|Sudar / Ovjes
|5.
|
|-
!-
|style="color:#FFFFFF; background:#ff0000; text-align:center;" align=center | 7|Kimi Räikkönen
|Ferrari
|0
|Sudar / Ovjes
|4.
|
|-
|}

 Pascal Wehrlein je završio utrku na 7. mjestu, ali zbog kazne od 5 sekundi koja je dodana na njegovo ostvareno vrijeme, pao je na jedno mjesto niže.

Ukupni poredak nakon 5 od 20 utrka

 Poredak vozača 

 Poredak konstruktora 

 Velika nagrada Rusije 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017.''' → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Monaka 2017.

Izvori

Međunarodna automobilistička natjecanja u Španjolskoj
Španjolska-2017
Španjolska